Джек Трюдо (родился в 1962 году) — профессиональный игрок в американский футбол, на позиции квотербека. Дебютировал в Национальной футбольной лиге в 1986 году. Выступал за команды «Индианаполис Колтс», «Нью-Йорк Джетс», «Каролина Пантерз».

Статистика 
 Зав = Завершённые пасы; Поп = Попыток; %Зав = Процент завершённых пасов; Я/П = Ярдов за одну попытку; ТД-п = Тачдаун-пасов; Пер = Перехватов; ТД = Тачдаунов.

Ссылки 
 Статистика игрока

Игроки в американский футбол США
Игроки «Индианаполис Колтс»
Игроки «Нью-Йорк Джетс»
Игроки «Каролина Пантерз»